Кахетинское восстание может означать:

 
 
 Кахетинское восстание (1659)
 Кахетинское восстание (1812)